Bolsa puede referirse a:

Recipientes
 Una bolsa, recipiente o contenedor de un material muy flexible generalmente utilizado para portar objetos con comodidad. Ver bolsa de papel y bolsa de plástico.
Bolsa reutilizable, bolsas diseñada para ser empleadas más de una sola vez
Bolsa, recipiente para llevar el dinero
Bolsa de agua caliente, recipiente para calentar la cama 
Bolsa de basura es una bolsa de plástico destinada a introducir en ella los residuos
Bolsa Gamow, bolsa de presión neumática lo suficientemente grande para acomodar dentro a una persona
Silo bolsa, implemento agrícola para el acopio de granos que consiste en una amplia bolsa plástica
Bolsa de emergencia, recipiente con determinados ítems para garantizar una supervivencia de setenta y dos horas

Militar
 Bolsa en lenguaje militar, para referirse a unidades que han quedado cercadas por unidades enemigas y aisladas de las líneas propias.
Bolsa de Demyansk, encerramiento de unos cien mil soldados del ejército alemán por tropas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial
Bolsa de Falaise, cerco a las fuerzas de la Alemania Nazi formado por las fuerzas Aliadas en Normandía en agosto de 1944
 Bolsa de Uman, bolsa en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial
Bolsa de Colmar, episodio bélico que se produjo en los alrededores de la ciudad francesa de Colmar, en Alsacia, durante la Segunda Guerra Mundial
Bolsa de Curlandia, bloqueo que el Ejército Rojo efectuó sobre las fuerzas alemanas
Bolsa del Ruhr, batalla de grandes dimensiones ocurrida en abril de 1945

Medicina
Bolsa de Rathke, invaginación de la hoja ectodérmica general del embrión
Bolsa de Fabricio, sitio de hematopoiesis
Bolsa sinovial, saco lleno de fluido forrado por membrana sinovial
 Bolsa periodontal, en odontología, profundización patológica del surco gingival

Varios
Bolsa de valores, mercado en el que se realizan operaciones de compraventa con bienes o activos financieros, que tienen un precio público, denominado cotización o cambio.
 Bolsa de valores, mercado de bolsa donde se realizan operaciones financieras con acciones y obligaciones.
 Bolsa de aire (en inglés, airbag): es un sistema de seguridad pasiva instalado en la mayoría de los automóviles modernos. 
Bolsa de trabajo, lugar físico o virtual donde se ordenan ofertas para que tanto oferentes como demandantes de empleo puedan encontrar de manera rápida y organizada la información que requieren.
 Bolsa de carga, servicio que permite a los transportistas buscar cargas que están disponibles
Bolsa de corporales, funda, formado por dos tapas a forma de carpeta donde se guarda el corporal antes de empezar y una vez acabada la Misa
Bolsa, en informática, tipo abstracto de datos
 En Venezuela se utiliza el término bolsa para denotar a una persona de poca inteligencia. 
 BOLSA, siglas en inglés del Banco de Londres y América del Sur.